Fieser ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Fieser (1835–1904), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Louis Frederick Fieser (1899–1977), US-amerikanischer Chemiker und von 1937 bis 1967 Professor an der Harvard University
 Melchior Fieser (1803–1880), deutscher Verwaltungsbeamter und Parlamentarier
 Mary Fieser (1909–1997), US-amerikanische Chemikerin